Били Џин Кинг је освојила турнир. У финалу је победила Џуди Тегарт резултатом 9:7, 7:5.

Носиоци 

  'Били Џин Кинг (победник)
  Маргарет Корт (четвртфинале)
  Ненси Ричи (полуфинале)
  Ен Хејдон Џоунс (полуфинале)

<ol start="5">
 Вирџинија Вејд ''(прво коло)
 Марија Буено ''(четвртфинале)
 Џуди Тегарт ''(финале)
 Лесли Баури ''(четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Вимблдон 1968.
Вимблдон — жене појединачно